Burchard Spilcker ist der Name folgender Personen:

* Burchard Spilcker (Jurist) (1645–1721), deutscher Jurist, Consistorialrat und Landsyndikus in Calenberg
 Burchard Christian von Spilcker (1770–1838), deutscher Topograf, Hofrat und Historiker